

Anno 
 1988 – (MCMLXXXVIII in numeri romani) è un anno bisestile del XX secolo 
 1988 a.C.

Matematica 
 1988 (numero) – numero naturale.

Astronomia 
 1988 Delores – asteroide della fascia principale del sistema solare.